Riverview Park est le nom de plusieurs parcs d'attractions aux États-Unis.

  à Baltimore, dans le Maryland ;
 Riverview Park à Chicago dans l'Illinois ;
  à Des Moines, dans l'Iowa ;
 Riverview Park peut aussi désigner  à Detroit, dans le Michigan.

Voir aussi